Hedda steht für:

 Hedda (Vorname), weiblicher Vorname
 (207) Hedda, Asteroid
 Hedda, Originaltitel des britischen Spielfilms Hedda Gabler (1975)
 Hedda (Film), deutscher Spielfilm (2016)

Siehe auch:
 Heda
 Hetta